KV8 () — гробница, расположенная в египетской Долине Царей, использовалась для захоронения фараона Мернептаха из Древнего Египта из XIX династии.

Погребальная камера, расположенная в конце 160-метрового коридора, первоначально использовалась в качестве четырёх саркофагов. Один из них не был таким объёмным и двери в коридоре имели косяки, в результате чего они были снесены и отстроены заново, а также перестройка разрешает их переносить в другое место. Эти косяки были перестроены с помощью песчаников, которые зафиксировали их в нужное место при помощи подъёмного крана.
Столбы в палате F были снесены с целью освобождения места под постройку саркофагов, из которых лишь двое были заменены.
Две другие колонны, видимо, были украдены Панебом — работником деревенской мастерской (Дейр эль-Медина), с целью их использования в своей гробнице.

Литература 
 Reeves, N & Wilkinson, R.H. The Complete Valley of the Kings, 1996, Thames and Hudson, London
 Siliotti, A. Guide to the Valley of the Kings and to the Theban Necropolises and Temples, 1996, A.A. Gaddis, Cairo

Ссылки 
 KV8 Описание гробницы KV8 / Фиванский картографический проект (Theban Mapping Project)
 Библиография для гробницы KV8 / Фиванский картографический проект.

Гробницы Долины Царей
Гробницы XIX династии